Brit Shalom peut désigner plusieurs choses :

 Une cérémonie qui consiste à accueillir un nouveau né de sexe masculin dans la religion juive, sans recourir à la circoncision,

 Une association politique juive de Palestine.